Брока — фамилия. Известные носители:

 Брока, Поль (1824—1880) — французский хирург, этнограф, анатом и антрополог. 
 Брока, Филипп де (1933—2004) — французский кинорежиссёр, кавалер ордена Почётного легиона.